Иоганн Кристиан Гертель (; , Эттинген, курфюршество Бавария — октябрь , Штрелиц-Альт) — баварский скрипач-виртуоз и композитор эпохи барокко.

Биография 
Родился в семье капельмейстера. Самостоятельно обучился игре на скрипке. Поступил в университет Галле, где изучал теологию, однако учёбу не окончил. Получив стипендию от герцога Морица Вильгельма Саксен-Мерзебургского, отправился в Дармштадт, где стал учиться игре на виола да гамба под руководством Эрнста Кристиана Гессе.

С 1718 по 1741 был концертмейстером при дворе в Эйзенахе, с 1742 до роспуска в 1753 концертмейстером придворного оркестра княжества Мекленбург-Штрелиц в Нойштрелице. С концертами посетил Дрезден, Кассель, Веймар, Брауншвейг, Майнинген, Готта и Берлин.

Был знаком с Иоганном Кунау, Кристофом Граупнером и Иоганном Себастьяном Бахом.

Был плодовитым композитором, написал большое количество музыкальных произведений: симфоний, трио, увертюр, концертов и сонат для скрипки и виолы. Его композиции включают наряду с оркестровой и камерной музыкой много сонат для скрипки и виолы да гамба. При жизни ему удалось опубликовать незначительное их количество.

Современники считали Гертеля виртуозным скрипачом.

Примечания

Ссылки 
 Johann Christian Hertel (1697—1754)

Композиторы Германии XVIII века
Композиторы эпохи барокко
Музыканты XVIII века
Академические музыканты Германии